Pirogowo () ist ein russischer Ortsname:
 Pirogowo (Archangelsk) in der Oblast Archangelsk
 Pirogowo (Jaroslawl) in der Oblast Jaroslawl
 Pirogowo (Kaliningrad) in der Oblast Kaliningrad (Sudnicken, Kreis Königsberg/Samland, Ostpreußen)
 Pirogowo (Moskau, Istra) im Rajon Istra, Oblast Moskau
 Pirogowo (Moskau, Mytischtschi) im Rajon Mytischtschi, Oblast Moskau
 Pirogowo (Nowgorod, Pestowo) im Rajon Pestowo, Oblast Nowgorod
 Pirogowo (Nowgorod, Solzy) im Rajon Solzy, Oblast Nowgorod
 Pirogowo (Pskow) in der Oblast Pskow
 Pirogowo (Rjasan) in der Oblast Rjasan
 Pirogowo (Smolensk) in der Oblast Smolensk
 Pirogowo (Swerdlowsk) in der Oblast Swerdlowsk
 Pirogowo (Twer, Kalinini) im Rajon Kalinini, Oblast Twer
 Pirogowo (Twer, Torschok) im Rajon Torschok, Oblast Twer
 Pirogowo (Udmurtien, Alnaschi) im Rajon Alnaschi, Udmurtische Republik
 Pirogowo (Udmurtien, Sawjalowo) im Rajon Sawjalowo, Udmurtische Republik
 Pirogowo (Wologda) im Rajon Wologda, Oblast Wologda
 Pirogowo (Wologda, Sokol) im Rajon Sokol, Oblast Wologda